De Spaanse naam voor lieveheersbeestje
 Mariquita (Tolima) is een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Mariquita Pérez
 Mariquita (dans)